Мала Капела — автомобільний тунель у Хорватії на магістралі A1.
 Мала Капела — гірський хребет, складова Динарських Альп